Der Name Taishan bezeichnet folgende Orte:

 den heiligen Berg Tai Shan () in der chinesischen Provinz Shandong
 den Hügel Tai Shan (Nelson Island) auf Nelson Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 den Bezirk Taishan () der Stadt Neu-Taipeh in der Republik China auf Taiwan, siehe Taishan (Neu-Taipeh)
 die kreisfreie Stadt Taishan () im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Jiangmen in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Taishan (Jiangmen)
 den Stadtbezirk Taishan () der Stadt Tai’an in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Taishan (Tai’an)
 die Großgemeinde Taishan () der Stadt Da’an in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Taishan (Da’an)
 die Gemeinde Taishan () im Kreis Anfu in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Taishan (Anfu)
 die Gemeinde Taishan () im Kreis Huojia in der chinesischen Provinz Henan, siehe Taishan (Huojia)
 die Gemeinde Taishan () im Kreis Liangdang in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Taishan (Liangdang)
 das Straßenviertel Taishan () im Stadtbezirk Fengman in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Taishan (Fengman)
 das Straßenviertel Taishan () im Stadtbezirk Hailing in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Taishan (Hailing)
 das Straßenviertel Taishan () im Stadtbezirk Pukou in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Taishan (Pukou)
 das Straßenviertel Taishan () im Stadtbezirk Quanshan in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Taishan (Quanshan)

Sonstiges:

 Das Kernkraftwerk Taishan in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Kernkraftwerk Taishan ().